Wellano ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wellano (* 1948), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Elisabeth Wellano, Künstlername Liesl Karlstadt (1892–1960), bayerische Soubrette, Schauspielerin und Kabarettistin